Блэкуолл:

 Блэкуолл (район Лондона) (англ.)
 Блэкуолл (станция) — станция Доклендского лёгкого метро, расположенная в восточном Лондоне.
 Блэкуолл, Джон — английский натуралист.